Elev kan henvise til flere artikler:
 Elev – en person der modtager undervisning på en skole.
 Elev (by) – en mindre by i Østjylland, Århus Kommune.
 Elev Kirke – en kirke i Elev (by), Elev Sogn
 Elev Sogn – et sogn i Århus Kommune.

Se også 
 Studerende